Букет — українське прізвище французького походження.

В Україні прізвище Бýкет має спільний історичний корінь — село Грузька Київського повіту.
У результаті генеалогічного і етимологічного дослідження родоводу Бýкетів удалося встановити, що український рід Бýкетів має центральноєвропейські корені і походить від французького Bouquet, поширеного у Франції, Голландії, Бельгії, Німеччині та інших країнах.
Один із шляхів з Європи до Києва проходив саме через Грузьке. В історії відомі випадки, коли хворих або поранених іноземців залишали одужувати в придорожніх селах. Так могло статися і з кимсь на прізвище Букет. Також ймовірно, що перший Букет міг просто шукати кращого життя в козацькій республіці (як у ті часи часто бувало). Після підписання Андрусівського перемир'я 30 січня 1667 року між Росією та Польщею більшість козаків на Правобережжі були позбавлені прав і стали звичайними селянами.

Персоналії:
 Букет Євген Васильович (23 жовтня 1981, Київ) — український краєзнавець, журналіст та громадський діяч.
 Букет Олександр Іванович (17 серпня 1973, Грузьке) — технолог-винахідник, викладач-дослідник, кандидат технічних наук, доцент.

Інше:
 Букет — зв'язка квітів, гармонійно поєднаних між собою, зібраних в певному порядку, певній техніці задля досягнення гармонії форми, кольорів, запахів.
 Букет — сукупність ароматичних і смакових властивостей, характерних для певних сортів продуктів.
 Букет — у сільському господарстві кущик молодих рослин. При першому прориванні в букетах лишають по 3—4 рослини і землю навколо їх розпушують.
 Букет просторів — конструкція у математиці, що утворює новий топологічний простір зі старих.

Джерела 
 Академічний тлумачний словник української мови 
 Букет Є. В. та ін. Наше прізвище Букет. — К.: СВД «Пугач О. В.», 2010. — 160 с.

Див. також 
 Букет Молдавії
 Букет лілій (яйце Фаберже)
 Буке